Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+2A000 à U+2AFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Supplément B aux idéogrammes unifiés CJC ()

Caractères U+2A6E0 à U+2A6FF (réservés)

Supplément C aux idéogrammes unifiés CJC (Unicode 5.2) ()

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

02A